Инохосас-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 102,52 км². Население — 568 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Hinojosas de Calatrava en la red 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля